Park City è il nome di alcune città degli Stati Uniti:
Park City – Illinois
Park City – Kansas
Park City – Kentucky
Park City – Montana
 Park City – Tennessee
Park City – Utah